Die Australia Open 2016 im Badminton fanden vom 7. bis zum 12. Juni 2016 in Sydney statt.

Herreneinzel

Setzliste 

  Chen Long (Viertelfinale)
  Lee Chong Wei (zurückgezogen)
  Lin Dan (zurückgezogen)
  Viktor Axelsen (zurückgezogen)
  Jan Ø. Jørgensen (zurückgezogen)
  Tian Houwei (1. Runde)
  Chou Tien-chen (1. Runde)
  Tommy Sugiarto (zurückgezogen)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Carolina Marín (zurückgezogen)
  Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
  Li Xuerui (Halbfinale)
  Wang Yihan (Halbfinale)
  Nozomi Okuhara (1. Runde)
  Wang Shixian (Viertelfinale)
  Saina Nehwal (Champion)
  Tai Tzu-ying (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
  Fu Haifeng / Zhang Nan (Viertelfinale)
  Chai Biao / Hong Wei (1. Runde)
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (Viertelfinale)
  Li Junhui / Liu Yuchen (2. Runde)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Finale)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champion)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Finale)
  Tang Yuanting / Yu Yang (Halbfinale)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (zurückgezogen)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (2. Runde)
  Luo Ying / Luo Yu (zurückgezogen)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Halbfinale)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (1. Runde)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (2. Runde)
  Xu Chen / Ma Jin (zurückgezogen)
  Liu Cheng / Bao Yixin (Viertelfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Halbfinale)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Halbfinale)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Champion)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
tournamentsoftware.com

2016
Badminton 2016
Badmintonwettbewerb in Sydney